«La Cueva» puede refefirse a:

Toponimia

en Argentina 
 La Cueva, municipio o comisión municipal en el departamento Humahuaca, provincia de Jujuy.
 La Cueva, bar-teatro en Buenos Aires.
 La Cueva, centro clandestino de detención.

en Bolivia 
 La Cueva, comunidad de la Prov. Burdet O'Connor, en el Departamento de Tarija.

en España 
 La Cueva, localidad en el municipio de Murcia.
 La Cueva, localidad en el municipio de Castañeda (Cantabria).
 La Cueva de Roa, localidad y municipio de Burgos.

en Estados Unidos 
 La Cueva, en Nuevo México.

en República Dominicana 
 La Cueva, en Sánchez Ramírez (:w:en).

Obras 
 La cueva (The Cave) (1993), ópera de Steve Reich y Beryl Korot.

Apellido  
 de la Cueva, apellido:
Personajes con alguno de estos apellidos
 Baltasar de la Cueva Henríquez, virrey de Perú entre el 1674 – 1678;
 Francisco de la Cueva, dramaturgo, filólogo y jurisconsulto español del Siglo de Oro;
 Gutierre de la Cueva, obispo de Palencia sobre entre el 1464 – 1469;
 Juan de la Cueva, poeta y dramaturgo español perteneciente al Siglo de Oro;
 Leonor de la Cueva y Silva (siglo XVII – †1705), poetisa y dramaturga española del Siglo de Oro;